О́льга Серге́ева:
 Сергеева, Ольга Александровна (род. 1989) — российская лыжница.
 Сергеева, Ольга Михайловна — российская оперная певица, солистка Мариинского театра, лауреатка премии «Золотой софит» (2001).
 Сергеева, Ольга Олеговна (род. 1952) — депутат Московской городской думы первого созыва.
 Сергеева, Ольга Петровна (Митрофанова; род. 1928) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Сергеева, Ольга Федосеевна (1922—2002) — фольклорная певица.